Высоцкие — деревня в Артёмовской волости Невельского района Псковской области.

Расположена на крайнем юге области, примерно в 15 километрах к юго-востоку от районного центра города Невеля.

Достопримечательности 
Рядом с деревней расположен памятник жителям деревни Бураковщина, уничтоженной немцами во время войны.

Примечания

Ссылки 
 .

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)